Торбеевка — название нескольких населённых пунктов:
 Торбеевка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Торбеевка — деревня в Веневском районе Тульской области.
 Торбеевка — деревня в Узловском районе Тульской области.